Sámi aednam, på svenska Samiskt land, med varierande stavningar, efter språkvarietet och olika ortografier, som Same ätnam, Sami aednan, Sámiid Ædnan och liknande. Det kan ha använts för bland annat:

Sápmi, även Sameland, det historiska samiska bosättningsområdet i norra delarna av Norge, Sverige och Finland samt Kolahalvön i Ryssland.
Same Ätnam, en riksorganisation för samer i Sverige.
Same Ätnam, Wilhelm Peterson-Bergers symfoni nr 3 i f-moll, komponerad 1913–15
Sámiid Ædnan (sång),  Norges bidrag till Eurovision Song Contest 1980

Sápmi
Samisk kultur